Сезон 2009—10 для Кливленд Кавальерс стал 40-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА.

Важные даты 
 25 Июня — Драфт НБА 2009 года прошёл в Нью-Йорке.
 8 июля — начало периода появления свободных агентов.

Summary

Драфт 2009

Драфт пики

Состав

Ротация

Регулярный сезон

Восточная конференция

Центральный дивизион

Сыгранные матчи

Предсезонные игры

Регулярный сезон

Плей-офф

Статистика игроков

Статистика регулярного сезона 

|- align="center" bgcolor=""
| Дэниел Гибсон || 56 || 10 || 19.1 || .466 || .477 || .694 || 1.3 || 1.3 || .4 || .1 || 6.3
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Дэнни Грин || | 20 || 0 || 5.8 || .385 || .273 || .667 || .8 || .3 || .3 || .2 || 2.0
|- align="center" bgcolor=""
| Джей Джей Хиксон || style="background:#b3121d;color:gold;"| 81 || 73 || 20.9 || .554 || .000 || .681 || 4.9 || .5 || .4 || .5 || 8.5
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Жидрунас Илгаускас || 53 || 6 || 20.5 || .452 || style="background:#b3121d;color:gold;"| .500|| .728 || 5.3 || .7 || .2 || .8 || 7.5
|- align="center" bgcolor=""
| Леброн Джеймс || 76 || 76 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 39.0 || .503|| .333 || .767 || 7.3 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 8.6|| style="background:#b3121d;color:gold;"| 1.6 || 1.0 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 29.7
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Седрик Джексон1 || 5 || 0 || 2.0 || .000 || .000 || .250 || .2 || .4 || .0 || .0 || .2
|- align="center" bgcolor=""
| Дарнелл Джексон1 || 27 || 0 || 4.2 || .320 || .333 || .667 || .7 || .1 || .1 || .2 || .8
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Антуан Джеймисон1 || 25 || 23 || 32.4 || .485 || .342 || .506 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 7.7 || 1.3 || 1.1 || .5 || 15.8
|- align="center" bgcolor=""
| Джамарио Мун || 61 || 2 || 17.2 || .462 || .320 || .800 || 3.1 || .5 || .3 || .2 || 4.9
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Шакил О’Нил || 53 || 53 || 23.4 || .566 || .000 || .496 || 6.7 || 1.5 || .3 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 1.2 || 12.0
|- align="center" bgcolor=""
| Энтони Паркер || style="background:#b3121d;color:gold;"| 81 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 81 || 27.5 || .434 || .414 || .789 || 2.9 || 1.9 || 0.8 || .2 || 7.3
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Леон Поу || 20 || 2 || 11.8 || .429 || .000 || .587 || 3.0 || .0 || .3 || .1 || 4.0
|- align="center" bgcolor=""
| Себастьян Телфэйр1 || 4 || 0 || 19.3 || .457 || .222 || .833 || 1.0 || 3.0 || .5 || .0 || 9.8
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Андерсон Варежао || 76 || 7 || 28.5 || style="background:#b3121d;color:gold;"| .572 || .200 || .663 || 7.6 || 1.1 || .9 || .9 || 8.6
|- align="center" bgcolor=""
| Делонте Уэст || 60 || 3 || 25.0 || .445 || .325 || .810 || 2.8 || 3.3 || 0.9|| .5 || 8.8
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Джавад Уильямс || 54 || 6 || 13.7 || .393 || .323 || .711 || 1.5 || .6 || .2 || .1 || 4.1
|- align="center" bgcolor=""
| Мо Уильямс || 69 || 68 || 34.2 || .442 || .429 || style="background:#b3121d;color:gold;"| .894 || 3.0 || 5.3 || 1.0 || .3 || 15.8
|}

<small>Статистика игр за «Кавальерс»
1Игрок не играл в начале или в конце сезона за «Кавальерс»</small>.

Статистика плей-офф 

|- align="center" bgcolor=""
| Дэниел Гибсон || 5 || 0 || 4.6 || .286 || .250 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 1.000 || .6 || .2 || .0 || .0 || 1.4
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Дэнни Грин || 0 || 0 || 0 || .000 || .000 || .000 || .0 || .0 || .0 || .0 || 0
|- align="center" bgcolor=""
| Джей Джей Хиксон || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 0 || 7.2 || style="background:#b3121d;color:gold;"| .626 || .000 || .688 || .8 || .1 || .0 || .0 || 3.5
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Жидрунас Илгаускас || 6 || 0 || 9.0 || .364 || .000 || .667 || 1.8 || .3 || .0 || 1.0 || 1.7
|- align="center" bgcolor=""
| Леброн Джеймс || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 41.8 || .502 || .400 || .733 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 9.3 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 7.6 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 1.7 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 1.8 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 29.1
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Антуан Джеймисон || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 34.1 || .467 || .256 || .732 || 7.4 || 1.3 || .6 || 1.0 || 15.3
|- align="center" bgcolor=""
| Джамарио Мун || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 0 || 10.3 || .583 || style="background:#b3121d;color:gold;"| .500 || .667 || 1.5 || .5 || .4 || .4 || 3.5
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Шакил О’Нил || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 22.1 || .516 || .000 || .660 || 5.5 || 1.4 || 0.2 || 1.2 || 11.5
|- align="center" bgcolor=""
| Энтони Паркер || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 30.1 || .436 || .455 || .733 || 2.4 || 1.3 || .8 || .3 || 8.3
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Леон Поу || 3 || 0 || 3.0 || .250 || .000 || .750 || .7 || .0 || .0 || .0 || 1.7
|- align="center" bgcolor=""
| Себастьян Телфэйр || 0 || 0 || 0 || .000 || .000 || .000 || .0 || .0 || .0 || .0 || 0
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Андерсон Варежао || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 0 || 23.2 || .417 || .000 || .742 || 6.5 || .6 || 1.0 || .8 || 5.7
|- align="center" bgcolor=""
| Делонте Уэст || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 0 || 24.5 || .418 || .158 || .938 || 1.9 || 2.6 || .8 || .9 || 6.7
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
| Джавад Уильямс || 3 || 0 || 1.3 || .000 || .000 || .000 || .0 || .0 || .0 || .0 || 0
|- align="center" bgcolor=""
| Мо Уильямс || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || style="background:#b3121d;color:gold;"| 11 || 37.4 || .409 || .327 || .804 || 3.1 || 5.4 || .6 || .2 || 14.4
|}

Рекорды 
2 декабря 2009: Жидрунас Илгаускас установил рекорд клуба по количеству проведенных матчей за команду — 724 и занял третье место в списке самых результативных игроков клуба после Леброн Джеймса и Брэда Догерти.

Травмы и операции

Переходы

Ссылки 
 
 

Сезоны Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
НБА в сезоне 2009/2010